Финал Кубка Испании по футболу 1955 состоялся 5 июня 1955 года. «Атлетико Бильбао» оказался сильнее «Севильи» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1955
Испания
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
Матчи ФК «Севилья»
События 5 июня
Июнь 1955 года
Спорт в Испании в 1955 году
Спортивные соревнования в Мадриде